Brande steht für:
 Brande (Einheit), ehemaliges Schweizer Flüssigkeitsmaß
 Brande Kommune, ehemalige Kommune in Dänemark
 Brande (Ikast-Brande Kommune), Ort in der Ikast-Brande Kommune in Dänemark
 Brande (Halstenbek), Ortsteil der Gemeinde Halstenbek, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein   
 Prady (Niemodlin), deutsch Brande, Ortschaft in Oberschlesien
 Brande (Brande-Hörnerkirchen), Ortsteil der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein

Personen: 
 August Brande (1820–1875), Arzt, Bierbrauer und Mitglied des Reichstags
 Friedrich Adolph Brande (1825–1878), deutscher Hofapotheker in Hannover
 Friedrich Wilhelm Brande (1793–1838), deutscher Chemiker und Hof-Apotheker
 Johann Conrad Brande (1754–1817), deutscher Hofapotheker in Hannover
 Luc Van den Brande (* 1945), belgischer Politiker (CD&V)
 William Thomas Brande (1788–1866), englischer Chemiker 

Siehe auch:
 Brander (Begriffsklärung)
 Brand (Begriffsklärung)